Hvammfell kan syfta på följande platser:

Island 

 Hvannfell, berg, Norðurland eystra, 
 Hvammfell (berg i Island), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar